Rybářská brána je označení užívané pro několik staveb:

 Rybářská brána (Bratislava) – městská brána existující od poloviny 14. století do roku 1776
 Rybářská brána (České Budějovice) – městská brána existující od 14. století do roku 1872